Ме́льничный — название географических объектов в России.

Топоним

Населённые пункты 
 Мельничный — посёлок в Нижнеудинском районе Иркутской области.
 Мельничный — посёлок в Бузулукском районе Оренбургской области.
 Мельничный — посёлок в Белокалитвинском районе Ростовской области.
 Мельничный — хутор в Миллеровском районе Ростовской области.
 Мельничный — посёлок в составе города Лесной Свердловской области.
 Мельничный — посёлок в Кирсановском районе Тамбовской области.
 Мельничный — посёлок в Троицком районе Челябинской области.

Водотоки 
 Мельничный — ручей в Ленинградской области, в Тихвинском районе, приток Замостовского ручья (притока реки Сясь).
 Мельничный — ручей в Ленинградской области, в Приозерском районе, приток реки Красной, соединяющей Красное и Правдинское озёра.
 Мельничный — ручей в Ленинградской области, во Всеволожском районе и городе Всеволожске, приток реки Лубья.
 Мельничный — ручей в Удмуртии, в Камбарском районе, приток реки Шолья.
 Мельничный — ручей в Кемском районе Карелии.

См. также 
 Мельничный иб
 Мельничный переулок
 Мельничный Ручей (значения)
 Мельничная
 Мельничное
 Ближнемельничный
 Замельничный
 Мельниченко